Gåsören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gåsören, Österbotten, i Kronoby och Karleby kommuner, 
 Gåsören och Korsklobb, Brändö, Åland, 
 Gåsören, Iniö, Åboland, 
 Gåsören (vid Boskär, Nagu), Åboland, 
 Gåsören (vid Lökholm, Nagu), Åboland, 
 Gåsören, Kimitoön, Åboland, 
 Gåsören, Raseborg, Nyland, 
 Gåsören, Ingå, Nyland, 
 Gåsören (vid Onas, Borgå), Nyland, 
 Gåsören (vid Pirlax, Borgå), Nyland, 
 Gåsören, Lovisa, Nyland,

Se även
Gåsskär
Gåsskären
Gåsörarna

Robotskapade Finlandförgreningar